

События 
 Консулы Луций Папирий Красс (патриций) и Цезон Дуиллий (плебей). Претор Квинт Публилий Филон.
 В Кампании постепенно введено римское общинное управление.
 Афинский архонт-эпоним Пифодел.
 Подготовка македонян к походу против Персии. В Азию направлены войска во главе с Атталом и Парменионом.
 Март — Филипп начинает подготовку к войне с Персией, отправив в Малую Азию своих полководцев Аминту, Аттала и Пармениона с войсками. Филипп решил женить своего сына Арридея на дочери сатрапа Карии Пиксодара. Александр сам захотел жениться на ней. Тогда Филипп поссорился с ним и выслал Неарха и Птолемея из Македонии.
 Лето — Свадьба дочери Филиппа Клеопатры и царя Эпира Александра в Эгах. На свадьбе Филипп убит Павсанием.
 Убийство Филиппа II Македонского. Царём Македонии становится Александр III Великий, сын Филиппа II и Олимпиады.
 Александр расправился с убийцами отца. Олимпиада расправилась с Клеопатрой. Александр приказал убить своего сводного брата Карана и полководца Аттала. Волнения в Греции : Афинах, Этолии, Фивах, Аргосе, Элиде. Александр помирился с фессалийцами, фокейцами, амбракиотами и двинул войско в Беотию. Эллины назначили его полномочным военачальником Эллады.
 Артаксеркс IV Арсес убит вместе со всем своим семейством при участии Багоя. Царём Персии становится Дарий III Кодоман, правнук Дария II.
 Дарий приказал казнить Багоя.

Скончались 
 Лето — Филипп II, отец Александра Великого.
 Артаксеркс IV Арсес — персидский царь.
 Багой — доверенный евнух царя Артаксеркса III.

См. также

Примечания